Molekulska formula -{C18H17O7}- se može odnositi na:

 Kapensinidin
 Hirsutidin